Mladí demokraté může znamenat:

 Mladí demokraté (občanské sdružení) – české liberálně-konzervativní občanské sdružení založené roku 2009
 Mladí demokraté (politická strana) – česká politická strana založená roku 1999 Lotarem Indruchem